La competizione della categoria Open di judo ai Giochi della XX Olimpiade si è svolta il 9 settembre 1972 alla Boxhalle di Monaco di Baviera.

Classifica finale

Risultati

Gruppo A

Ripescaggio

Gruppo B

Ripescaggio

Finali

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 6